Ruwenzoria (kevergeslacht)
 Ruwenzoria (schimmelgeslacht)